Mollet de Peralada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mollet de Peralada (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Mollet de Peralada (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar